Illitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Wladislaw Markowitsch Illitsch-Switytsch (1934–1966), aus der Ukraine stammender Linguist

Siehe auch:
 Rajon Illitsch, Name zweier Stadtrajone in der Ukraine:
 Rajon Illitsch (Mariupol)
 Rajon Illitsch (Odessa)

 Ilić